San Possidonio, santo per la Chiesa cattolica
 San Possidonio, comune in Provincia di Modena